Stanwood puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades o lugares de Estados Unidos:

Stanwood, ciudad en el estado de Iowa;
Stanwood, villa en el estado de Míchigan;
Stanwood, ciudad en el estado de Washington;
North Stanwood, lugar designado en el censo en el estado de Washington.